Kammerloh ist der Ortsname von

 Kammerloh (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kammerloh (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern